Ženská čtyřhra Istanbul Cupu 2020 probíhala v první polovině září 2020, souběžně s druhým hracím týdnem grandslamového US Open. Do deblové soutěže istanbulského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová, jehož členky do turnaje nezasáhly. Mladenovicová měla v době soutěže nařízenou karanténu na newyorském hotelovém pokoji v důsledku koronavirové pandemie.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Alexa Guarachiová a Desirae Krawczyková, který ve finále zdolal australské turnajové dvojky Ellen Perezovou se Storm Sandersovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly druhou společnou trofej. Guarachiová vybojovala druhý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Krawczykovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (vítězky) 
  Ellen Perezová /  Storm Sandersová (finále)
  Kaitlyn Christianová /  Giuliana Olmosová (semifinále)
  Kateryna Bondarenková /  Sharon Fichmanová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Istanbul Cup
WTA Tour 2020
Tenis v Turecku v roce 2020